Името Марс се отнася до няколко неща:

 Марс, четвъртата планета по отдалеченост от Слънцето
 Марс (бог), бога на войната в древноримската митология
 Марс (астрология), Марс като астрологически обект
 Марс символ, ♂
 Марс (програма), серия от непилотирани космически апарати на СССР
 Марс (морски термин) или марсова площадка, площадка на върха на мачтата (обикновено на основната)